Шендриков — русская фамилия.
 Шандриков, Владимир Романович (1940—2003) — советский и российский исполнитель песен собственного сочинения. 
 Шендриков, Николай Степанович (1921—1945) — гвардии младший лейтенант, танкист, Герой Советского Союза.
 Шендриков, Степан Никифорович (1885— не ранее 1947) — врач, член Всероссийского учредительного собрания.

 Шендрикова, Валентина Константиновна (1945—2017) — советская и российская актриса.